Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2013 war die 22. Austragung der von der WPA ausgetragenen Weltmeisterschaft im 9-Ball-Poolbillard.
Sie fand vom 2. bis 13. September 2013 in Doha in Katar statt.

Der Deutsche Thorsten Hohmann wurde durch einen 13:6-Finalsieg gegen den Philippiner Antonio Gabica Weltmeister. Nach 2003 war es sein zweiter WM-Titel im 9-Ball.

Titelverteidiger Darren Appleton war im Sechzehntelfinale gegen Hohmann ausgeschieden.

Modus 
An dem Turnier nahmen 128 Spieler statt.
In der Vorrunde wurde im Doppel-K.o.-System gespielt. Das bedeutet: Nach dem ersten Spiel wurden die Spieler in Siegerrunde und Verliererrunde aufgeteilt. Wer in der Siegerrunde war, musste sich nur noch in einem Spiel gegen einen anderen Spieler, der in der ersten Runde gewonnen hatte durchsetzen, um in die Finalrunde zu gelangen. In der Verliererrunde musste man sich hingegen zuerst gegen einen anderen Spieler, der im ersten Spiel verloren hatte, behaupten und anschließend gegen einen Verlierer aus der Siegerrunde gewinnen.
64 Spieler qualifizierten sich so für die Finalrunde, in der im K.-o.-System gespielt wurde.

Preisgeld 
Insgesamt wurde bei dem Turnier ein Preisgeld von 250.000 US-Dollar ausgespielt. Weltmeister Thorsten Hohmann erhielt davon 36.000 US-Dollar.

Vorrunde 
Die folgenden 32 Spieler haben in der Vorrunde einmal gewonnen und zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 65 bis 96 bedeutet:

Die folgenden 32 Spieler haben in der Vorrunde zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 97 bis 128 bedeutet.

Finalrunde

Weblinks 
 WPA World 9-Ball Championship 2013 auf azbilliards.com
 WPA World 9-Ball Championship 2013 auf sixpockets.de

2013
Poolbillardveranstaltung 2013
Billardturnier in Doha